Coll de la Batalla (Aleixar), coll al terme de l'Aleixar (Baix Camp)
 Coll de la Batalla (Caladroer), coll al límit dels termes de Bellestar i de Montner, al Rosselló
 Coll de la Batalla (Calvià), coll al terme de Calvià (Mallorca)
 Coll de la Batalla (Escorca), collada al terme municipal d'Escorca (Mallorca)